Перша Ліга Туреччини 1969—1970  — 12-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вшосте здобув Фенербахче.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

 

Примітки: 
1. Клуб Гезтепе взяв участь у Кубку володарів кубків 1970—1971 як володар Кубка Туреччини 1969—1970.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1969-1970
Туреччина
Туреччина
1969 у турецькому спорті
1970 у турецькому спорті